«Русская мысль» — многозначный термин:

 «Русская мысль» — журнал, издающийся в Лондоне (с 2008 — в формате газеты, с 2011 — журнал).
 «Русская мысль» — газета, издававшаяся с 1947 года в Париже.
 «Русская мысль» — журнал, выходивший в 1880—1927 годах. В 1947 году публикация издания возобновилась.
 «Русская мысль» — газета, издававшаяся в 1920—1922 годах в Белграде.
 «Русская мысль» — газета, издававшаяся в 1923—1924 годах в Нью-Йорке.

Примечания